Železný vrch ist der Name folgender Berge in Tschechien:

 Železný vrch (Krkonoše) im Riesengebirge, Okres Trutnov
 Železný vrch (Rybník nad Radbuzou) im  Oberpfälzer Wald, Okres Domažlice